Ким Со Ён () — южнокорейская актриса, известная по ролям в сериалах: «Всё о Еве» (2000), «Ирис» (2009) и «Пентхаус: Война в жизни» (2020–2021).

Карьера 
Ким Со Ён дебютировала в 1994 году в возрасте 14 лет, приняв участие в конкурсе красоты Miss Binggrae без одобрения родителей. Затем, на втором году в средней школы, она использовала фломастер в качестве подводки для глаз и в итоге выиграла главный приз. Вскоре после своего актерского дебюта в Учитель динозавров так же снялась в популярных телешоу, таких как Репортаж о дежурстве (1996) и Клиника Сунпун (1998), одновременно ведя музыкальную программу Inkigayo, и так же снялась в многочисленных рекламных роликах. Из-за ее неестественно зрелой внешности и самообладания ее часто снимали в старых ролях, в частности, в роли манипулятивной, злодейской ведущей в фильме Все о Еве, который набрал максимальный рейтинг зрителей 45,2%, когда он вышел в эфир в 2000 году..

Из за, того что ее изображали чопорными, бессердечными персонажами, негативно повлияло на карьеру Соён, и ее популярность пошла под откос в середине 2000-х. В 2005 году снялась в фильме «Семь мечей» режиссёра Цуй Харка, (в котором она сыграла аристократку Чосон, ставшую рабыней) и в китайских телесериалах Как красивая летающая бабочка и Торговцы Аньхоя также оказались неудачными. Соён взяла трехлетний перерыв, чтобы подумать, хочет ли она продолжать быть актрисой. Она вернулась на телевидение 
в 2008 году сыграв главную роль в дораме «Гурман» и впервые нашла актерскую игру забавной.

Также была одной из главных актрис в драме «Ирис» — мини-сериале, состоящем из 20 эпизодов. Она сыграла роль северокорейского агента Ким Сон Хва. Она также сыграла главную роль в романтической драме «Очаровательный прокурор» (검사 프린세스). Она работает в агентстве «Namoo Actors». В 2010 году она была приглашена сыграть роль Ким Сон Хва в двух эпизодах сериала «Афина — богиня войны» (아테나: 전쟁의 여신). В 2016 году сыграла главную роль в семейной дораме "Счастливый дом" где и встретила своего нынешнего мужа.В 2019 году сыграла главную роль в дораме "Моя самая красивая на свете дочь".

В 2020 году она снялась в сериале SBS Пентхаус: война в жизни, сыграв Чхон Со Чжин директриссу музыкальной школы. Ким сравнила эту роль со своей знаменитой ролью в телесериале Все о Еве 20 лет назад. Кроме того, Соён получила премию на 57-й премии Baeksang Arts Award за лучшую женскую роль.

Личная жизнь 
6 сентября 2016 года было подтверждено, что Ким Соён и актер Ли Сан У состоят в отношениях. В июне 2017 года состоялась их свадьба.

Фильмография

Сериалы

Художественные фильмы

Примечания

Ссылки 
 Ким Со Ён  на «Namoo Actors»
 

Актрисы Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую женскую роль (телевидение)